Fireproof, vom englischen "Feuerbeständig" ist der Name von:

 Fireproof – Gib deinen Partner nicht auf, ein christliches Filmdrama aus dem Jahr 2008
 Fireproof (Pillar Album)
 Fireproof (Dawn Landes Album)